Rybár je příjmení více osob:

 Ctibor Rybár (1920–2013) – český novinář a autor knih
 Jaroslav Rybár (* 1958) – slovenský fotbalista
 Pavol Rybár (* 1971) – slovenský lední hokejista
 Patrik Rybár (* 1993) – slovenský lední hokejista, brankář
 Peter Rybár (* 1969) – slovenský fotbalista

Související články 
 Rybář (rozcestník)
 Rybárik